Rem eller REM har flere betydninger: 

 Rapid Eye Movement – den hurtige bevægelse med øjnene som forekommer under søvnen, når personen drømmer
 Rem (bælte) – en strimmel af læder eller lignende med en låse/spænde anordning i den ene ende
 Rem (bygningsdel) – en bjælke, hvor tagets spær ligger an på langs ydermurene
 Rem (enhed) – en forældet måleenhed for ioniserende stråling
 REM (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Vincent Larsen

Se også
 R.E.M. – et amerikansk rockband